Абкайк — объекты в Саудовской Аравии:
 Абкайк (посёлок) — населённый пункт, центр по переработке нефти.
 Абкайк (нефтяное месторождение)
 Абкайк (аэропорт)
 Абкайк (танкер)